4-й чемпионат мира по лёгкой атлетике в помещении прошёл 12—14 марта 1993 года на арене «Скайдом» в канадском Торонто.

В соревнованиях приняли участие 537 атлетов из 93 стран мира. Было разыграно 27 комплектов медалей (14 у мужчин и 13 у женщин) в основной программе чемпионата и ещё 4 — во внеконкурсной (в многоборьях и шведских эстафетах 800+200+200+400 м).

Медалисты 
Сокращения: WR — мировой рекорд | AR — рекорд континента | NR — национальный рекорд | CR — рекорд чемпионата
Курсивом выделены участники, выступавшие за эстафетные команды только в предварительных забегах

Мужчины 

 Допинг-проба бронзового призёра в прыжке в длину у мужчин болгарина Даниэля Иванова дала положительный результат на наличие в его организме запрещённых субстанций. Спортсмен был дисквалифицирован, а его результат на чемпионате мира в помещении — 1993 (3-е место, 7,98 м) — аннулирован.
 Болгарский легкоатлет Николай Раев, занявший 3-е место в тройном прыжке у мужчин с результатом 17,27 м, был лишён бронзовой медали в связи с положительной допинг-пробой.

Женщины 

 Женская сборная России (Марина Шмонина, Татьяна Алексеева, Елена Андреева, Елена Рузина), уверенно выигравшая эстафету 4×400 метров с результатом 3.28,90, впоследствии была лишена золотых наград. Причиной послужила положительная допинг-проба Марины Шмониной, взятая на чемпионате. Финишировавшая же в финале на последнем, четвёртом, месте сборная Канады (3.34,2) была дисквалифицирована за нарушение правил в ходе самого забега.

Медалисты в демонстрационных дисциплинах 
Сокращения: WR — мировой рекорд | WB — высшее мировое достижение | AR — рекорд континента | NR — национальный рекорд

Легкоатлетические многоборья впервые были представлены в программе чемпионатов мира в помещении, однако имели статус демонстрационных. Кроме того, организаторами чемпионата были проведены внеконкурсные шведские эстафеты 800+200+200+400 метров у мужчин и женщин.

Мужчины

Женщины 

 Победительница женского пятиборья россиянка Ирина Белова (4787 очков) по окончании соревнований сдала положительную допинг-пробу, после чего её результат был аннулирован, а сама спортсменка получила длительную дисквалификацию.
 Финишировавшие на втором месте с результатом 3.49,4 представительницы сборной России (Елена Афанасьева, Марина Шмонина, Елена Рузина, Елена Андреева) были дисквалифицированы за нарушение правил, допущенное в ходе забега.

Медальный зачёт 
Медали в 27 дисциплинах лёгкой атлетики завоевали представители 30 стран-участниц.

Примечания

Ссылки 
 

1993
Март 1993 года
Международные спортивные соревнования в Торонто
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Канаде
Чемпионаты мира в Канаде